James Whatman ist der Name folgender Personen:

* James Whatman der Ältere (1702–1759), englischer Papiermacher
 James Whatman (Politiker) (1813–1887), englischer Politiker